Крыжановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Крыжановка — исчезнувшее село в Славгородском районе Алтайского края.
 Крыжановка — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.

Украина 
 Крыжановка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Крыжановка — село в Лиманском районе Одесской области.
 Крыжановка — село в Ширяевском районе Одесской области, Катерино-Платоновский сельский совет.
 Крыжановка — село в Ширяевском районе Одесской области, Орджоникидзевский сельский совет.

Другое 
 Крыжановка — наблюдательная станция  в составе обсерватории Одесского государственного университета в селе Крыжановка Коминтерновского района Одесской области